Grębków (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Węgrowski
 Grębków (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente